В одиночному розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1991, який проходив у рамках Туру ATP 1991, Ріхард Крайчек здобув титул, у фіналі перемігши Веллі Месура 6-2, 3-6, 6-3.

Сіяні гравці 

 Майкл Чанг (чвертьфінал)
 Джон Макінрой (1-ше коло)
 Міхаель Штіх (1-ше коло)
 Якоб Гласек (1-ше коло)

 Аарон Крікстейн (1-ше коло)
 Андерс Яррід (2-ге коло)
 Амос Мансдорф (2-ге коло, ritiro)
 Тодд Вудбрідж (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)
Тур ATP 1991